Кинтеро ():
 Кинтеро (Чили) — город в Чили.

Персоналии 
 Кинтеро, Альберто (род. 1987) — панамский футболист.
 Хиральдо Кинтеро, Карла (род. 1986) — колумбийская актриса, модель и певица.
 Кинтеро, Карлос (велогонщик) (род. 1986) — колумбийский велогонщик.
 Кинтеро, Карлос Дарвин (род. 1987) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Америка» и сборной Колумбии.
 Кинтеро, Родольфо (1909—1985) — венесуэльский учёный, профсоюзный и политический деятель.
 Кинтеро, Хуан (род. 1993) — колумбийский футболист, полузащитник португальского клуба «Порту» и сборной Колумбии.
 Кинтеро, Хуан Себастьян (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Кинтеро, Эктор (1942—2011) — кубинский драматург, актёр, театральный режиссёр и сценарист, композитор, театральный критик.
 Кинтеро, Хосе (род. 1990) ― эквадорский футболист.
Кинтеро, Хосе Агустин (1829—1885) — кубинский поэт.
 Кинтеро Парра, Хосе Умберто (1902—1984) — первый венесуэльский кардинал.

Составные фамилии 
 Перейра-Кинтеро, Мануэль-Леонель (род. 1948) — кубинский писатель, журналист, переводчик, литературный критик и кинодраматург.

См. также 
 Кинтерос